Jordi Maluquer i Bonet (Barcelona, 1935—2022), escriptor, periodista i crític musical català
 Jordi Maluquer de Motes i Bernet (Barcelona, 1946), catedràtic d'Història i Institucions Econòmiques de la Universitat Autònoma de Barcelona